Sanur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sanur (strand), Provinsi Bali, Denpasar,

Palestina (stat) 

 Şānūr, ort, Västbanken, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar